Malling  ist der Name folgender Orte:

 Malling (Dänemark), Stadt im Osten Jütlands, Dänemark
 Malling (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
Gemeindeteile:
 Malling (Gangkofen), ein Ortsteil von Gangkofen, Deutschland
 Schloss Malling, abgegangenes Schloss in Gangkofen
 Malling (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Malling ist der Familienname folgender Personen:
 Jørgen Malling (1836–1905), dänischer Komponist
 Mathilda Malling (1864–1942), schwedische Schriftstellerin
 Otto Malling (1848–1915), dänischer Organist und Komponist
 Peter Tidemand Malling (1807–1878), norwegischer Buchdrucker, Verleger und Buchhändler
 Rasmus Malling-Hansen (1835–1890), dänischer Pastor und Erfinder einer der ersten Schreibmaschinen
 Søren Malling (* 1964), dänischer Schauspieler

Siehe auch:
 Maling